Fünf Regenten steht in der japanischen Geschichte für:

 Fünf Könige von Wa, Herrscher im antiken Japan (5. Jahrhundert)
 Fünf Regentenhäuser, japanische Adelsfamilien (12. bis 19. Jahrhundert)
 Rat der Fünf Regenten, Rat zur Regierung von Japan (um 1600)

Siehe auch:
 Urkaiser Chinas #Die Fünf Kaiser